Луис Москера:
 Москера, Луис Хавьер (род. 1995) — колумбийский тяжелоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016;
 Москера, Луис Эрнан (род. 1989) — колумбийский футболист;